Ваккернагель — немецкая  фамилия. Известные носители:

 Ваккернагель, Вильгельм  (1806 - 1869) — немецкий филолог, искусствовед.
 Ваккернагель, Якоб  (1853 - 1938) —  швейцарский лингвист.